Friedrich Oesterlen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Oesterlen (Mediziner) (1812–1877), deutscher Mediziner 

Siehe auch:
 Fritz Oesterlen (1874–1953), deutscher Ingenieur